Ры́бинское (; до 1958 года — хутор Губский) — село на Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1421587201. Население по переписи 2001 года составляет 1 390 человек. Почтовый индекс — 85735. Телефонный код — 6244.

Расположено в 10 км от районного центра и в 6 км от железнодорожной станции Тавла.

Сельсовет — ул. 50 лет Октября, 7.

Примечания

Ссылки 
 Рыбинское на сайте Верховной рады Украины 
 Рыбинское на сайте «История городов и сёл»

Населённые пункты Волновахского района